Статья содержит список международных аэропортов, функционирующих на территории Российской Федерации. К международным относятся аэропорты, оснащённые таможенными и иммиграционными службами для обслуживания международных рейсов.

(по данным на 01.11.2019)

 * — аэропорты, в которых не открыты в установленном порядке пункты пропуска ** — аэропорты, в которых пункт пропуска через государственную границу РФ работает на нерегулярной основе.

Ссылки 
 Перечень аэропортов (аэродромов), открытых для выполнения международных полетов воздушных судов (на 01.11.2019)
 Перечень аэропортов, допущенных к международным полётам (на 01.01.2014)
 Перечень международных аэропортов Российской Федерации (по состоянию на 01.12.2009)
 Перечень международных аэропортов (по состоянию на 25.08.2008 г.) 
 Перечень международных аэропортов (по состоянию на 01.01.2007 г.) 
 Перечень международных аэропортов (по состоянию на 1 марта 2006 г.)

Примечания 

Списки аэропортов